Assimilation steht für:

 Assimilation (Biologie), die Stoffumwandlung körperfremder in körpereigene Stoffe
 Assimilation (Soziologie), das Angleichen einer gesellschaftlichen Gruppe an eine andere
 Zwangsassimilation, gezielte Herbeiführung einer sozialen Assimilation, siehe Assimilationspolitik
 Assimilation (Kolonialismus), die Assimilationspolitik Frankreichs und Portugals in Afrika
 Assimilation (Lernpsychologie), Integration eines Gegenstands menschlicher Erfahrung in ein kognitives Schema
 Assimilation (Psychophysiologie), Angleichung eines neuen Bewusstseinsinhaltes an das in Bereitschaft stehende Material
 Assimilation (Phonologie), Klasse von Angleichungserscheinungen zwischen Sprachlauten
Assimilation (Geologie), die Interaktion von Nebengestein in einer magmatischen Schmelze mit dem umgebenden Gestein
 Datenassimilation, Anpassung eines Wettervorhersagemodells

Siehe auch:
 Assimilado